Strube har flere betydninger:
 Strubehoved () – et stemmeorgan
 Strubekræft () – en ondartet kræft sygdom
 Christine Strube (født 1943) – tysk arkæolog
 Henrik Strube (født 1949, København) – dansk guitarist, forfatter, komponist og redaktør for fagbladet Musikeren
 Willy Strube (1943, Hamborg – 2001, Fløng) – dansk fagforeningsmand

Se også 
 Struve